

Мамоново — місто, Калінінградська область
 Мамоново — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Мамоново — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Мамоново — село, Одинцовський міський округ, Московська область